В этой статье представлены результаты матчей плей-офф чемпионата Европы по баскетболу 2017. Матчи прошли с 9 по 17 сентября 2017 года в Стамбуле на арене Синан Эрдем Даум, Турция.

В плей-офф участвовали 16 команд: четыре лучшие команды из каждой группы предварительного раунда. Команды играли по олимпийской системе: победитель пары выходил в следующий раунд, проигравший покидал турнир.

Участники

Сетка

1/8 финала

Словения v Украина

Германия v Франция

Финляндия v Италия

Литва v Греция

Латвия v Черногория

Сербия v Венгрия

Испания v Турция

Хорватия v Россия

1/4 финала

Германия v Испания

Словения v Латвия

Греция v Россия

Италия v Сербия

1/2 финала

Испания v Словения

Россия v Сербия

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт Евробаскета 2017
 Календарь плей-офф

Плей-офф